Cap-Pele är en ort i Kanada.   Den ligger i provinsen New Brunswick, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Ottawa. Cap-Pele ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Cap-Pele är mycket platt. Havet är nära Cap-Pele norrut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Cap-Pele. Runt Cap-Pele är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Det finns inga andra samhällen i närheten. 

I omgivningarna runt Cap-Pele växer i huvudsak blandskog.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är december, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är maj, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i New Brunswick